CEE pueden ser las siglas de:

Comunidad Económica Europea
Comité de Empresa Europeo
Conferencia Episcopal Española

Cee puede referirse a:
Cee, un municipio español perteneciente a la provincia de La Coruña, en la comunidad autónoma de Galicia.
Conectores CEE 7, utilizados principalmente en Europa.

Siglas